Le couscous est un plat du Maghreb.
 Le couscous est un marsupial de la famille des Phalangeridés.